«Тысяча дней Анны», или «Анна на тысячу дней» () — костюмированная драма режиссёра Чарльза Джэрротта, вышедшая на экраны в 1969 году. Экранизация одноимённой пьесы американского драматурга Максвелла Андерсона.

Сюжет 
Англия, 1527 год. Король Генрих VIII — один из самых могущественных европейских государей, но у него до сих пор нет наследника. Он давно разлюбил свою жену, Екатерину Арагонскую, да и многочисленные любовницы, среди которых беременная от него Мэри Болейн, ему наскучили.

На балу он замечает восемнадцатилетнюю сестру Мэри, Анну, недавно вернувшуюся из Франции. Она красива и остроумна и вскоре должна выйти замуж за Генри Перси, сына графа Нортумберленда. Намереваясь сделать Анну своей любовницей, король приказывает кардиналу Уолси расторгнуть их помолвку.

Вопреки ожиданиям Генриха, Анна с негодованием отвергает его ухаживания и, не страшась королевского гнева, откровенно высказывает всё, что она думает о нём и о его любви к ней. В стремлении завоевать её, Генрих осыпает почестями семью Болейн, но на повторное предложение короля стать его фавориткой и родить ему сына, которого он мог бы сделать наследником, Анна отвечает, что сына она подарит лишь законному супругу. Генрих решает развестись с Екатериной и жениться на Анне. После длительных судебных тяжб и разрыва с Римом, развод получен, и 1 июня 1533 года Анна становится королевой Англии.

Но после рождения дочери Елизаветы (вместо долгожданного сына) Генрих заметно охладевает к Анне и увлекается её фрейлиной, Джейн Сеймур. Опасаясь за судьбу Елизаветы, Анна просит Генриха провозгласить её наследницей в обход принцессы Марии, дочери Екатерины, что, однако, не находит поддержки в Парламенте. В ярости Анна требует казнить Томаса Мора и всех остальных, кто не признаёт её королевой, а её дочь законной наследницей престола.

Через некоторое время у Анны рождается мёртвый сын. Король окончательно разочарован и отдаёт приказ своему новому министру, Томасу Кромвелю, найти способ избавиться от Анны. С помощью пыток и угроз Кромвель добивается у музыканта Анны, Марка Смитона, признания в преступной связи с королевой. Вскоре Анну и нескольких придворных из её свиты, а также её брата Джорджа Болейна, заключают в Тауэр. Королеву обвиняют в многочисленных супружеских изменах, инцесте и колдовстве.

После суда, на котором Анну, Джорджа и других, арестованных вместе с ней, признают виновными, к ней неожиданно приходит король и предлагает жизнь и свободу, а взамен просит признать их брак недействительным. Анна категорически отказывается, заявляя, что скорее оставит всё как есть, чем допустит, чтобы её дочь объявили бастардом, и она потеряла бы право стать королевой.

На следующее утро, 19 мая 1536 года, Анна спокойно и с достоинством принимает смерть на эшафоте. Король слышит грохот пушек, возвещающих о свершившейся казни, и вместе со своей свитой уезжает к Джейн Сеймур. В саду гуляет маленькая Елизавета, и за кадром слышны слова Анны: «Елизавета станет величайшей королевой. Моя дочь будет королевой Англии, а значит моя кровь была пролита не зря».

В ролях

Производство 
Премьера пьесы Максвелла Андерсона «Anne Of The Thousand Days» (в русском переводе «Тысяча дней Анны Болейн») состоялась на Бродвее 8 декабря 1948 года. В роли короля Генриха выступил Рекс Харрисон, а в роли Анны — Джойс Редман. Спектакль пользовался успехом у публики и выдержал 288 представлений. В 1949 году Рекс Харрисон стал лауреатом премии «Тони» в номинации «Лучший драматический актёр».

Экранизация пьесы стала возможной только через двадцать лет. Причиной тому послужили темы, затронутые автором (супружеская неверность, инцест, незаконнорождённые дети), которые были запрещены в соответствии с кинематографическим кодексом Хейса, действовавшим вплоть до 1967 года.

Несмотря на неоднозначные отзывы, картина удостоилась десяти номинаций на премию «Оскар», а также высокой оценки актёрского мастерства Женевьевы Бюжо.

Исторические несоответствия 
 Большинство историков оспаривают тот факт, что отцом детей Мэри Болейн был король Генрих. Он официально признал сына от своей предыдущей любовницы, Бесси Блаунт, но детям Мэри подобного внимания не оказывал.
 Сомнительно, что в 1527 году Анне Болейн было восемнадцать лет. Точная дата её рождения неизвестна, и обычно указывается период от 1501 до 1507 года. Кроме того, Анна вернулась из Франции приблизительно в 1522 году, а отношения с королём начались не позднее 1525 года.
 Генрих не присутствовал на суде над Анной и не встречался с ней незадолго до казни. Последний раз они виделись за день до её ареста. Анне же никогда не предлагали свободу в обмен на отказ от всех прав — её и Елизаветы. Как бы то ни было, брак Анны и Генриха был аннулирован 17 мая 1536 года, а Елизавета, как и Мария, старшая дочь короля, была объявлена незаконнорождённой (хотя по-прежнему значилась среди наследников), и её шансы унаследовать корону Англии тогда казались весьма призрачными.
 Нет никаких доказательств того, что именно Анна повлияла на короля в его решении казнить сэра Томаса Мора.
 Мария Тюдор не присутствовала при смерти своей матери, Екатерины Арагонской. Генрих запретил им видеться друг с другом, а также вести переписку, ещё летом 1531 года.

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Великобритании
Исторические фильмы Великобритании
Смертная казнь в фильмах
Фильмы о Тюдорах
Исторические фильмы о XVI веке
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1969 года